Сетово — название населённых пунктов в России:
 Сетово — село в Целинном районе Курганской области.
 Сетово — посёлок в Тобольском районе Тюменской области.